Polystyrolsulfonat steht für

 Vernetzte Polystyrolsulfonsäure bzw. ihre Salze, siehe Poly(styrol-co-divinylbenzol)sulfonsäure 
 Unvernetzte Poly(styrolsulfonsäure) bzw. ihre Salze